BDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bundaberg (Queensland) (Australia)